Le Championnat NCAA de basket-ball 2011 met aux prises 68 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe afin de déterminer le champion de la  NCAA de basketball universitaire. Cette  commence le 15 mars et se termine avec la finale le 4 avril au Reliant Stadium à Houston au Texas. Les Huskies du Connecticut gagnent la finale sur le score de 53-41 contre les Bulldogs de Butler, qui échouent pour la  d'affilée en finale. Kemba Walker est élu Most Outstanding Player du tournoi.

Organisation du tournoi 

Pour la première fois, 68 équipes participeront au tournoi. Les équipes peuvent se qualifier des manières suivantes :
 30 places sont attribuées automatiquement aux équipes gagnant le tournoi de leur conférence
 1 place pour le champion de la saison régulière de la Ivy League puisque la ligue n'organise pas de tournoi
 les 37 places restantes sont attribuées aux équipes considérées comme étant les plus méritantes par le comité de sélection NCAA
Le comité classe ensuite tous les participants de 1 à 68 et les répartie en 4 régions de 17 équipes.

Extension et télévision 

Le , la NCAA annonce la signature d'un nouveau contrat de diffusion avec CBS Sports pour un montant de 10,8 milliards de dollars sur 14 années. Après des rumeurs d'un nouveau format avec 96 équipes, la direction du tournoi propose une extension à 68 équipes et le conseil d'administration de la NCAA ratifie cette proposition le 29 avril. Le , le nouveau format est officialisé : un tour d'ouverture aura lieu le mardi et le mercredi suivant le dimanche où sont annoncés les participants. Il sera composé de deux matchs mettant aux prises les quatre dernières équipes sélectionnées par le comité et de deux matchs où s'affrontent les quatre équipes classées de 65 à 68. Les tours anciennement appelés premier et second tours sont renommés en deuxième et troisième tours.

Calendrier 

Les sites sélectionnés comme hôtes sont les suivants :

First Four
 15 et 16 mars
 University of Dayton Arena, Dayton, Ohio

Deuxième et troisième tours
 17 et 19 mars
 Verizon Center, Washington DC (Hôte: Université de Georgetown)
 McKale Center, Tucson, Arizona (Hôte: Université d'Arizona)
 Pepsi Center, Denver, Colorado (Hôte: Mountain West Conference)
 St. Pete Times Forum, Tampa, Floride (Hôte: Université de Floride du Sud)
 18 et 20 mars
 Quicken Loans Arena, Cleveland, Ohio (Hôte: Université d'État de Cleveland)
 Time Warner Cable Arena, Charlotte, Caroline du Nord (Hôte: Université de Caroline du Nord à Charlotte)
 United Center, Chicago, Illinois (Hôte: Big Ten Conference)
 BOK Center, Tulsa, Oklahoma (Hôte: Université de Tulsa) 

Finales régionales
 24 et 26 mars
 West Regional: Honda Center, Anaheim, Californie (Hôte: Big West Conference)
 Southeast Regional: New Orleans Arena, La Nouvelle-Orléans, Louisiane (Hôte: Université Tulane)
 25 et 27 mars
 Southwest Regional: Alamodome, San Antonio, Texas (Hôte: Université du Texas à San Antonio)
 East Regional: Prudential Center, Newark, New Jersey (Hôte: Université Seton Hall)

Final Four
Les gagnants de chaque finale régionale se qualifient pour le Final Four qui se tient les 2 et 4 avril au Reliant Stadium à Houston dans le Texas.

Équipes qualifiées

Les matchs 
*  Après prolongation

First Four

Est 
Demi-finales et finale à Newark

Ouest 
Demi-finales et finale à Anaheim, Californie

Sud-Est 
Demi-finales et finale à La Nouvelle-Orléans, Louisiane

Sud-Ouest 
Demi-finales et finale à  San Antonio, Texas

Final Four 

Au Reliant Stadium de Houston, Texas

Notes et références 

2011
Basket-ball en 2011
Sport aux États-Unis en 2011